Ruské příjmení Rodionov, Rodionovová nosí více osob:

 Alexej Alexejevič Rodionov (1922–2013), sovětský diplomat
 Denis Rodionov (* 1985), kazašský fotbalista
 Igor Nikolajevič Rodionov (1936–2014), ruský politik, ministr obrany Ruska
 Jevgenij Alexandrovič Rodionov (1977–1996), ruský voják zabitý v čečenském zajetí 

 Anastasia Rodionovová (* 1982), ruská tenistka od roku 2008 reprezentující Austrálii, sestra Ariny
 Arina Rodionovová (* 1982), ruská tenistka

Ruská příjmení